Yusuke Kobayashi kan henvise til:

 Yusuke Kobayashi (fodboldspiller, født 1983) - japansk fodboldspiller født i 1983
 Yusuke Kobayashi (fodboldspiller, født 1994) - japansk fodboldspiller født i 1994